MGE steht für:
 Mainz Golden Eagles, deutsches American-Football-Team
 MGE USV-Systeme, deutscher Elektrotechnikhersteller
 Asia Pacific Airlines (Vereinigte Staaten) (ICAO-Code), US-amerikanische Frachtfluggesellschaft
 Dobbins Air Reserve Base (IATA-Code), Militärflughafen in Marietta (Georgia), Gorgia
 Bahnhof Geltendorf (DS100-Code), deutscher Bahnhof
 Mobiles genetisches Element, in Genomen bewegliche Nukleinsäure 

mge steht für:
 Mango (Sprache) (auch Mongo; ISO-639-3-Code), Varietät von Doba (Sprache), einer der zentralsudanischen Sprachen im Tschad

Abkürzung